Ходлер — фамилия. Известные носители:

 Ходлер, Фердинанд (1853—1918) — швейцарский художник, один из крупнейших представителей модерна.
 Ходлер, Гектор (1887—1920) — швейцарский журналист и эсперантист, сын Ф. Ходлера.
 Библиотека Хектора Ходлера — эсперанто-библиотека.

 Ходлер — сленговое наименование держателя криптовалют